Robert Bakewell ist der Name folgender Personen:

* Robert Bakewell (Agrarwissenschaftler) (1725–1795), englischer Landwirt und Tierzüchter
 Robert Bakewell (Entomologe) (1810–1867), englischer Insektenkundler
 Robert Bakewell (Geologe) (1768–1843), englischer Geologe